El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 2003 fou la desena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 14 i 16 de març de 2003 al National Indoor Arena de Birmingham (Regne Unit).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Notes

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 2003
Competicions esportives a Anglaterra
Birmingham